La Companyia dels Ferrocarrils de Madrid a Saragossa i a Alacant (MZA o MSA), fundada el 1856, fou unes de les companyies ferroviàries més importants de l'Estat Espanyol. Fou nacionalitzada el 1941 integrant les seves línies, 3670 kilomètres, dins de RENFE. A Catalunya la seva xarxa tenia explotació independent (MZA-Red Catalana).

Història 
El 31 de desembre de 1856, el malagueny José de Salamanca y Mayol (marquès de Salamanca) va adquirir, per a la seva companyia Madrid-Albacete-Alacant, la línia Madrid-Saragossa, creant-se la nova societat de Madrid a Saragossa i a Alacant (MSA) que va arribar a ser la primera gran companyia ferroviària de l'Estat Espanyol en expandir-se cap a València, Andalusia i Extremadura, afavorida per la família Rothschild, la societat de crèdit francesa Gran Central i el Marquès de Salamanca.

L'1 de gener de 1898 es fusionà amb la Companyia dels Ferrocarrils de Tarragona a Barcelona i França creant així una de les xarxes ferroviàries més grans de l'estat Espanyol.

Des del 1908 fins al 1934 va estar dirigida per Eduard Maristany.

L'1 de juliol de 1941 va ser nacionalitzada pel govern franquista i la seva xarxa va ser integrada a la nova empresa pública RENFE.

Actualment l'empresa encara existeix i està en possessió del govern.

Material de la companyia 
 Vapor

Pel que fa a la tracció, l'empresa no parteix de zero, atès que hereta el material de les companyies de José de Salamanca. Degut a la construcció de noves línies es feren compres massives, introduint una nova numeració el 1858. De la unitat 1 a la 199 fou reservada per a les locomotores de viatgers, i a partir de 200 destinada a les de tres Bogies o de mercaderies.

Locomotores de vapor de Companyia dels Ferrocarrils de Madrid a Saragossa i a Alacant

Referències 

Companyies de tren espanyoles